Кл или КЛ — двубуквенная аббревиатура, имеющая несколько значений.

Меры
 Кл — кулон
 кл — килолитр (1000 литров, смотри литр).

В текстах
 Кл — письмо апостола Павла Колоссянам, библейский текст.
 к.-л. — какой-либо, кто-либо

Персоналии
 Кл. — Клавдий, Клавдия

Технологии
 КЛ, кл — кабельная линия, кабельные линии
 КЛ — канонерская лодка
 кл — клавиатура
 кл. — калибр
 КЛ — компьютерная лингвистика

Метрополитен
 КЛ — Калининская линия
 КЛ — Кольцевая линия

Прочее
 кл. — кладбище
 кл. — класс, классификация
 кл. — ключ
 КЛ — контакт лист

См. также 
 KL